Boleslao III di Boemia (965 circa – 1037) – duca di Boemia dal 999 al 1002 e di nuovo brevemente nel corso dell'anno 1003.
Boleslao III di Polonia (1085-1138) – duca di Polonia dal 1102.
Boleslao III il Prodigo (1291-1352) – duca di Legnica, Brzeg (Brieg) dal 1296 al 1342, e duca di Breslavia dal 1296 al 1311.